L'Indépendant est le titre de plusieurs journaux francophones :
 L'Indépendant au Burkina Faso ;
 L'Indépendant en Belgique vers 1832 ;
 L'Indépendant dans le sud de la France ;
 L'Indépendant du Pas-de-Calais dans le Pas-de-Calais en France ;
 L'Indépendant en Guinée ;
 L'Indépendant au Luxembourg ;
 L'Indépendant au Mali ;
 L'Indépendant, ancien nom de L'Abeille de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, en France.